
Флаг городского округа «Город А́страхань» Астраханской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг города Астрахани представляет собой прямоугольное полотнище в отношении ширины к длине 2:3, белого цвета, с двухсторонним изображением в центре флага элемента герба города Астрахани — золотая, подобная королевской, корона с пятью дугами и зелёной подкладкой, под нею — серебряный восточный меч с золотой рукояткой, острым концом к древку.

Габаритная ширина изображения основного элемента герба на флаге города Астрахани (короны) должна составлять 1/5 части длины полотнища флага.

Внизу полотнища размещены две волны лазоревого цвета; габаритная ширина волн должна составлять 3/10 части ширины флага».

21 апреля 1998 года были внесены изменения в положение о флаге города, в частности изменилось описание флага:
 
«Флаг города Астрахани представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, белого цвета, с двухсторонним изображением в центре флага элемента герба города Астрахани — золотая, подобная королевской, корона с пятью видимыми листовидными зубцами с жемчужинами на украшенном самоцветами обруче с пятью видимыми дужками, из которых средняя украшена самоцветами, а боковые жемчугом, и с зелёной подкладкой над серебряным восточным мечом с золотой рукоятью, обращённом остриём к древку, с контуром лазоревого цвета.

Габаритная ширина изображения основного элемента герба на флаге города Астрахани должна составлять 1/5 части длины полотнища флага.

Внизу полотнища расположены две волны лазоревого цвета; габаритная ширина волн должна составлять 3/10 части ширины полотнища флага».

Примечания 

Астрахань
Символы Астрахани
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением меча